de Duitse naam van de Poolse stad Słupsk;
 het hertogdom Stolp dat deze stad als hoofdstad had;
 stolp (omhulsel), een glazen omhulsel;
 stolp (fles), een glazen flesdeksel;
 stolp (mand), een klokvormige mand;
 een bepaald soort boerderij, de stolpboerderij.